Die Abkürzung ERIAC steht für
 Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Culturelles (Interdisziplinäres Forschungsteam), siehe auch Anne-Marie Corbin
 European Roma Institute for Arts and Culture (Europäisches Roma Institut für Kunst und Kultur) in Berlin

ERIAC